Příjmení Roux nosí více různých osobností:

 Jacques Roux (1752 – 1794) – francouzský duchovní a revolucionář
Jean-Paul Roux (1925 – 2009) – francouzský historik
George Roux (1853 – 1929) – francouzský malíř a ilustrátor
 Yvon Le Roux (*1960) – francouzský fotbalista
Patrick Roux (*1962) – francouzský zápasník-judista

jiný význam 

 La Roux – synthpopové duo, pocházející z Velké Británie